Taufkirchen puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Taufkirchen, municipio del distrito de Mühldorf, Baviera.
Taufkirchen, municipio del distrito de Múnich, Baviera.